Dipangkorn Rasmijoti (en tailandés: ทีปังกรรัศมีโชติ; pronunciación tailandesa: tʰiː.paŋ.kɔːn.rát.sà.mǐː.tɕʰôːt}}; ); n. Bangkok, Tailandia, 29 de abril de 2005) es el heredero presunto al trono tailandés y miembro de la dinastía Chakri. Dipangkorn Rasmijoti es el primero en la línea de sucesión al trono de Tailandia, siendo
el hijo del rey Maha Vajiralongkorn y de su tercera esposa, Srirasmi Suwadee. Es el único hijo reconocido del rey. El príncipe está siendo educado en Alemania.

Títulos y estilos
 29 de abril de 2005 – 5 de mayo de 2019: Su Alteza Real el Príncipe Dipangkorn Rasmijoti
 5 de mayo de 2019 – presente: Su Alteza Real el Príncipe Dipangkorn Rasmijoti Ririvibulyarajakumar

Distinciones honoríficas
Nacionales
  Caballero de la Ilustrísima Orden de la Casa Real de Chakri (05/05/2019).
  Medalla de Primera Clase del Rey Rama IX.
  Medalla de la Corte del Rey Rama IX.
  Medalla conmemorativa de la Coronación del Rey Rama X (04/05/2019).
  Medalla de Primera Clase del Rey Rama X (05/05/2019).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Bangkok
Niños de la realeza